Okręty US Navy o nazwie USS  "Sturdy":
 Pierwszy "Sturdy" (SP-82) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi "Sturdy" (PC-460), dawniej USS PC-460, później USS "Sturdy" (PYc-50). Był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1940-44.
 Trzeci "Sturdy" (MSO-494) był trałowcem. W służbie w latach 1957-72.

Sturdy